Зоя:

 Зоя — женское имя.
 Зоя (поэма) — поэма Маргариты Алигер.
 (1793) Зоя — астероид главного пояса.
 Зоя (спутник) — спутник транснептунового объекта (66652) Борасизи.
 Зоя (музыкальная группа) — продюсерский проект Сергея Шнурова.
 Персоналии по имени
 Зоя Атталийская (Памфилийская; II век) — супруга мученика Еспера Атталийского. За веру Христову после мучений сожжена. День памяти — 15 (2) мая.
 Зоя Римская — мученица. День памяти — 31 (18) декабря.
 Зоя Вифлеемская — преподобная. Из блудниц, была обращена к праведной жизни преподобным Мартинианом и скончалась в монастыре. День памяти — 26 (13) февраля.
 Зоя Заутца (?—899) — 2-я супруга императора Льва VI.
 Зоя Карбонопсина (?—919) — 4-я супруга императора Льва VI, регент (914—919) при сыне Константине VII Багрянородном.
 Зоя (византийская императрица) (978—1050) — дочь императора Константина VIII, самодержавная императрица (1042 год).

 
 Зоя (фильм, 1944) — кинодрама, Союздетфильм, 1944 год. Режиссёр — Лео Арнштам.
 Зоя (фильм, 1995) — мелодрама, США, 1995 год. Режиссёр — Ричард Колла.
 Зоя (фильм, 2020) — российский фильм о Зое Космодемьянской.
 Зоя (телесериал) — 8-серийная детективная мелодрама, производство BFG Media Production, 2010 год.

См. также 
 Зоя и Фотиния